Cyran ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Müller-Cyran (* 1962), deutscher katholischer Diakon sowie Rettungsassistent
 Catherine Cyran († 2022), US-amerikanische Regisseurin
 Eberhard Cyran (1914–1998), deutscher Schriftsteller
 Kristian Bosselmann-Cyran (* 1954), deutscher Philologe und Dozent
 Ulrich Cyran (* 1956), deutscher Schauspieler und Dozent
 Walter Cyran (1907–2000), deutscher Pharmazeut und Lebensmittelchemiker

Siehe auch:
 Saint-Cyran